Unital bedeutet:

 Universidade Oriental Timor Loro sa'e, eine Hochschule in Osttimor.

In der Mathematik „ein Einselement betreffend“:
 unitaler Ring
 σ-unitale C*-Algebra